O Black Aces Football Club é um clube de futebol do Zimbabwe.Sua sede fica na cidade de Harare.

Histórico
 ? : fundação do clube com o nome de Chibuku Football Club
 ? : fim do clube
 ? : re-fundação do clube com o nome de Blue Line Aces
 1989 : Renomear do clube com o nome de Black Aces Football Club

Classificações

Copa da África

Antigos jogadores

Títulos 
  Copa da Rodésia : 2 vezes — 1971, 1974
  Campeonato da Rodésia : 1 vezes — 1975
  Campeonato do Zimbabwe de segunda divisão : 1 vezes — 1991
  Campeonato do Zimbabwe : 1 vezes — 1992

Ligações externas 
 

Clubes de futebol do Zimbabué
Clube de futebol sem ano de fundação